Chéraga est une ville d'Algérie.
 Chéraga est une tribu du Maroc.